In ambito scientifico esistono almeno due enti distinti chiamati funzione di partizione.
Funzione di partizione – in teoria dei numeri, esprime il numero di modi in cui un numero può essere scritto come somma dei suoi addendi.
Funzione di partizione – concetto matematico che generalizza i concetti fisici seguenti.
Funzione di partizione – in meccanica statistica, somma pesata dei possibili stati di un sistema a temperatura fissata.
Funzione di partizione – in teoria quantistica dei campi, il funzionale generatore di tutte le funzioni di correlazione.